Rosacea kan syfta på:

 Rosacea (djur) – ett släkte med nässeldjur 
 Rosacea – kroniskt sjukdomstillstånd som karakteriseras av rodnad, kvisslor, röda gryniga ögon, hetta eller sveda

Se även
 Rosaceae – latinska namnet på en familj med ett- eller fleråriga örter